A forgószél kifejezés az alábbiakat jelentheti:

 forgószél (tornádó), egy meteorológiai jelenség
 Forgószél Henryk Sienkiewicz regénye
 Forgószél című 1946-os amerikai film Hitchcock rendezésében
 Forgószél című Kovács Kati-album 1992-ből
 Wirbelwind, németül forgószél nevű, Panzer IV alvázra épített önjáró német légvédelmi löveg
 Forgószél-hadművelet (Операция «Вихрь» / Operacija «Vihr»), az 1956-os forradalmat leverő szovjet katonai akció fedőneve